Quattro unità della Koninklijke Marine hanno portato il nome di Hr. Ms. Van Galen:

 Hr. Ms. Van Galen (1928) – cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1928 e affondato in un attacco aereo nel 1940.
 Hr. Ms. Van Galen (G84) – cacciatorpediniere della classe N, varato nel 1941 e radiato dal servizio nel 1956.
 Hr. Ms. Van Galen (F803) – fregata della classe Van Speijk, varata nel 1965 e venduta all'Indonesia nel 1987.
 Hr. Ms. Van Galen (F834) – fregata della classe Karel Doorman, varata nel 1994 e venduta al Portogallo nel 2006.